El término balano (del griego βάλανος ʻbellotaʼ) puede referirse:

 al glande, la cabeza del pene;
 a Balanus, un género de crustáceos de la familia Balanidae, conocidos vulgarmente como bellotas de mar.